МАКС — аббревиатура:
 Международный авиационно-космический салон, проводится с периодичностью раз в два года в Жуковском (Московская область).
 Многоцелевая авиационно-космическая система — нереализованный в СССР проект многоразового космического корабля с воздушным стартом (двухступенчатый комплекс, состоящий из самолёта-носителя, на котором устанавливается орбитальный самолёт)
МАКС (страховая компания) — закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания».